Bismarck se poate referi la:

Persoane 
 Otto von Bismarck (1815–1898), politician, cancelar german din secolul al XIX-lea eliberat din funcție de Wilhelm al II-lea
 Familia Bismark, o familie nobilă germană descendentă a lui Herebord von Bismarck
 Herbert von Bismarck (1849–1904), secretar de stat, fiul lui Otto von Bismarck
 Gottfried Graf von Bismarck-Schönhausen (1901–1949), parlamentar nazist, nepotul lui Otto von Bismarck
 Contele Gottfried von Bismarck (1962–2007), fiul prințului Ferdinand von Bismarck, stră-stră-nepotul lui Otto von Bismarck

Nave 
 Bismarck, cuirasat german din al doilea Razboi Mondial care a scufundat o nava din garda impereala a Marii Britanii

Locuri 
 Marea Bismarck, la nord de insula Noua Guinee
 Arhipelagul Bismarck
 Bismarck, capitala statului federal Dakota de Nord din SUA

Alte utilizări 
 Bătălia din Marea Bismarck